Le terme Marée peut se référer à:

Personnes
Maree, un prénom
Maree, un paronyme de famille

Eaux
Marée (incluant marée basse, marée haute, marée montante, marée descendante), mouvement montant puis descendant des eaux des mers et des océans.
Marée noire, catastrophe industrielle et écologique se traduisant par l'écoulement en zone côtière d'une nappe d'hydrocarbures.
Marée rouge, une prolifération rapide des algues.

Toponymes
Lac de la Marée, lac traversé par la rivière Eastmain, au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
Lac de la Marée, lac de la Côte-Nord, au Québec, au Canada.

Arts
Marée haute, film sorti en 1990.
Marée haute à midi, () est un film britannique réalisé par Philip Leacock, sorti en 1957.
La Marée est un récit érotique d'André Pieyre de Mandiargues paru dans le recueil Mascarets (NRF Gallimard coll. Le Chemin'', 1971).